Prin termenul kistérség (pl. kistérségek) în Ungaria sunt denumite unitățile administrative locale (LAU) de nivel NUTS4 - LAU1, niște microregiuni care au existat între anii 1994 și 2014, când au fost înlocuite de districte (járás). Acestea au avut un rol unic statistic și la momentul desființării lor au fost în număr de 175.

Vezi și
Județele Ungariei
Districtele Ungariei
Comunele Ungariei
Comună mare (Ungaria)